Einen Immunitätsausschuss haben die meisten Parlamente der Welt:
 Immunitätsausschuss des Nationalrates, Österreich

 Immunitätskommission des Nationalrates, Schweiz

 Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, Deutschland 
 Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari des Senato della Repubblica, Italien